Сторожевая башня — многозначное понятие.
 Сторожевая башня — сооружение.
 Сторожевая башня (столп) — древнее сооружение в странах Ближнего Востока.

 Общество Сторожевой башни — религиозное общество, религиозное юридическое лицо свидетелей Иеговы.
 «Сторожевая башня» — полумесячный религиозный журнал, издаваемый свидетелями Иеговы.

«Сторожевая башня» — кодовое название Гуадалканальской кампании Второй мировой войны.

 Сторожевая башня — роман Элизабет Энн Линн, обладатель Всемирной премии фэнтези за лучший роман в 1980 году.